Чималпа има више значења:

 Чималпа, Километро 34 Каретера Мексико-Тулансинго (Сан Мартин де лас Пирамидес), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Чималпа (Јаукемекан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику